Kashmir kan syfta på:

 Kashmir – en traditionell beteckning för ett geografiskt område på nordvästra Indiska halvön
 Jammu och Kashmir (unionsterritorium) – ett unionsterritorium i nordligaste Indien
 Jammu och Kashmir (delstat) – en tidigare delstat i nordligaste Indien
 Azad Kashmir – en delstat i Pakistan
 Kashmirdalen – en dal i unionsterritoriet Jammu och Kashmir i Indien
 Jordbävningen i Kashmir 2005 – en kraftig jordbävning
 Kashmir (textil) – en ull eller en textil (kashmere)
 Kashmir (musikgrupp) – en dansk musikgrupp
 Kashmir (sång) – en låt skriven av Led Zeppelin